Vatikánský koncil může být:

 První vatikánský koncil (1869–1870)
 Druhý vatikánský koncil (1962–1965)